Victoria Federica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón (Madrid, 9 de septiembre de 2000), también conocida como Victoria Federica, es la segunda hija de la infanta Elena de Borbón y Grecia y Jaime de Marichalar, nieta de los reyes eméritos de España, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, y sobrina del actual rey Felipe VI. Por vía paterna es nieta del militar y aristócrata Amalio de Marichalar y Bruguera.

Es quinta en la línea de sucesión al trono español, tras la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, la infanta Sofía de Borbón, su madre, la infanta Elena de Borbón y su hermano mayor, Felipe Juan Froilán.

Biografía

Bautismo 
Fue bautizada el 11 de octubre de 2000 y se utilizó agua del río Jordán. Victoria Federica  al igual que su hermano, Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, y su primo Juan Valentín Urdangarin y Borbón, fue bautizada en la pila del Palacio Real. Sus padrinos fueron su tío materno, el entonces príncipe Felipe y su tía paterna Ana de Marichalar y Sáenz de Tejada.

Nombres 
Victoria: Victoria por su tatarabuela  Victoria Eugenia de Battenberg 
Federica: Federica por su bisabuela Federica de Hannover
de Todos los Santos: Es tradición en la familia real española

Es llamada informalmente Vic.

Educación 
Estudió en el colegio St. George's de La Moraleja. Cursó un año y medio estudios de business en The College For International Studies, una universidad estadounidense que tiene convenio con Endicott College y que está ubicada en el centro de Madrid, que decidió abandonar para dedicarse a su carrera como "influencer".

Títulos 
9 de septiembre de 2000 – presente: Excelentísima señora doña Victoria Federica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón, grande de España y dama divisera hijadalgo del Ilustre Solar de Tejada.

Véase también
 Anexo:Tratamientos oficiales en España
 Sucesión al Trono de España

Ascendencia

Referencias 

Casa de Borbón en España
Grandeza de España
Familia real española
Nacidos en Madrid
Católicos de España
Señores de Tejada